Jeppe Morell (født 24. oktober 1989) er en dansk professionel bokser.

Han bokser for den danske stald Danish Fight Night, efter at have skrevet kontrakt med Mogens Palle og den tidligere bokser Brian Nielsen.

Han har været regerende IBF Baltic mester i letsværvægt siden 15. juni 2019.

Indtil oktober 2019, arbejdede han på Klubberne Peter Fabers Vej på deltid.

Professionelle kampe

Referencer

Boksere fra Danmark